Roter Schnee steht für:

 Roter Schnee, anderer Name für Blutschnee, Naturphänomen
 Roter Schnee (Buch), Roman von Günter Hofé (1962)
 Ein starkes Team: Roter Schnee, deutscher Fernsehfilm von Martin Gies (1997)